

Лорвілл — місто, штат Айова
 Лорвілл — селище, штат Вісконсин